Heporiutta kan syfta på följande platser:

Finland 

 Heporiutta (ö, lat 60,60, long 21,40), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Heporiutta (ö, lat 60,73, long 21,43), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar